Satriano puede referirse a:

 Satriano, localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria.
 Satriano di Lucania, municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, (Italia).
 Ascoli Satriano, villa y comune de la provincia de Foggia, en la región suroriental italiana de la Apulia.